Nesydrion är ett släkte av insekter. Nesydrion ingår i familjen Nymphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nätvingar
Nesydrion